North Head (dt.: Nordkopf) steht für:

 North Head (Neuseeland), Kap in der Region Auckland, Neuseeland
 North Head (Sydney), Landzunge bei Sydney, Australien